Paul Goetsch ist der Name folgender Personen:

* Paul Goetsch (Diplomat) (1867–1932), deutscher Diplomat
 Paul Goetsch (Anglist) (1934–2018), deutscher Anglist und Hochschullehrer